Тяготение:
 Тяготение — то же, что и гравитация.
 Тяготение — термин в русской музыкальной теории XX века.

См. также 
 Притяжение.